Petit-Rœulx est le nom de deux sections de commune en Belgique : 

 Petit-Rœulx-lez-Braine, section de la ville belge de Braine-le-Comte située en Région wallonne dans la province de Hainaut.
 Petit-Rœulx-lez-Nivelles, section de la commune belge de Seneffe située en Région wallonne dans la province de Hainaut.

Homonymie
Homonymie de toponyme